Bulli bezeichnet:

 VW-Busse
 Ort in Australien, siehe Bulli (New South Wales)
 Restaurant des spanischen Kochs Ferran Adrià Acosta, das er von 1984 bis 2011 als „elBulli“  nahe der Stadt Roses an der Costa Brava betrieb.

Siehe auch:
 Bully
 Buli